Ел Баркито има више значења:

 Ел Баркито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Баркито, Антонио Мераз (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику